Valiant (A38) – brytyjski prototypowy czołg piechoty z okresu II wojny światowej
 Vultee BT-13 Valiant – amerykański samolot treningowy z okresu II wojny światowej
 Vickers Valiant – brytyjski bombowiec strategiczny
 Plymouth Valiant – samochód osobowy produkowany przez przedsiębiorstwo Plymouth należące do koncernu Chrysler
 HMS "Valiant" – nazwa sześciu brytyjskich okrętów wojennych
 USS "Valiant" – nazwa dwóch amerykańskich okrętów wojennych